Новгоро́дская губе́рния — административно-территориальная единица в Российской империи, Российской республики и РСФСР (c 1727 года до 1927 года) с центром в городе Новгороде.

По площади (c 1859 по 1917) — 11-е в Европейской части России территориальное образование.

Расположение 
Новгородская губерния, входившая в состав так называемой Приозёрной области, располагалась на северо-западе Русской равнины. На севере граничила с Петербургской и Олонецкой, на юге — с Ярославской, Тверской и частью Псковской, на востоке — с Вологодской, на западе — с Псковской и Петербургскими губерниями.

История 

Территория губернии
 C 862 года — Земля Новгородская, первый центр — Рюриково Городище.
 с 1136 по 1478 годы — период Новгородской республики
 С 1478 года входит в состав Московского княжества.
 В 1708 году вошла в Ингерманландскую губернию (c 1710 года Санкт-Петербургская); в 1719 году была образована Новгородская провинция.

 В 1727 году Новгородская губерния была выделена из Санкт-Петербургской губернии и состояла из 5 провинций:
 Белозерская (Белозерский, Каргопольский, Устюженский и Чарондский уезды)
 Великолуцкая (Великолуцкий, Торопецкий и Холмский уезды)
 Новгородская (Новгородский, Новоладожский, Олонецкий, Порховский, Староладожский и Старорусский уезды)
 Псковская (Гдовский, Заволочский, Изборский, Островский, Пусторжевский и Псковский уезды)
 Тверская (Зубцовский, Ржевский, Тверской, Новоторжский и Старицкий уезды)
 В 1770 году были упразднены Староладожский и Чарондский уезды.
 В 1772 году (после первого раздела Польши, из вновь присоединённых земель) была создана Псковская губерния (центром губернии был город Опочка), в неё были включены 2 провинции Новгородской губернии — Великолуцкая и Псковская (кроме Гдовского уезда, переданного в Новгородскую провинцию). Тогда же был образован Осташковский уезд Тверской провинции.
 В 1773 году по указу Екатерины II создана Олонецкая провинция (состояла из двух уездов и одной округи). В том же году образованы Валдайский, Боровичский и Тихвинский уезды Новгородской провинции.
 В 1775 году создано отдельное Тверское наместничество, туда были включены Тверская провинция и Вышневолоцкий уезд Новгородской губернии. В том же году было отменено деление на провинции; все уезды перешли непосредственно в губернское подчинение.
 В 1776 году была реформирована Псковская губерния (из Псковской и Великолуцкой провинций старой Псковской губернии и Порховского, Гдовского уездов, а также некоторых погостов Новгородского уезда Новгородской губернии). Создано Новгородское наместничество (из частей старой Новгородской губернии, оно было разделено на 2 области — Новгородскую (Белозерский, Боровичский, Валдайский, Кирилловский, Крестецкий, Новгородский, Новоладожский, Старорусский, Тихвинский и Устюженский уезды) и Олонецкую (Вытегорский, Каргопольский, Олонецкий, Паданский и Петрозаводский уезды)).
 В 1777 году небольшая часть губернии была выделена в Ярославское наместничество. Образован Череповецкий уезд. В 1781 году — из Новгородского наместничества в состав Санкт-Петербургской губернии были переданы Олонецкая область и Новоладожский уезд.
 В 1796 году с восшествием на престол Павла I было произведено временное укрупнение ранее созданных наместничеств, которые были официально переименованы в губернии. Именным указом Павла I от  года было упразднено Олонецкое наместничество, часть его территории, была возвращена в Новгородскую губернию, кроме того, было установлено новое разделение губернии на уезды, а число уездов сокращено (сохранились Белозерский, Боровичский, Валдайский, Вытегорский, Каргопольский, Олонецкий, Новгородский, Петрозаводский, Старорусский, Тихвинский и Устюженский уезды), часть уездных городов переведена в заштатные.
 Указом Александра I от 9 сентября 1801 года была создана Олонецкая губерния в границах наместничества на декабрь 1796 года, за исключением Кемского уезда, оставшегося в Архангельской губернии. К ней отошли Вытегорский, Каргопольский, Олонецкий и Петрозаводский уезды.
 В 1802 образованы Кирилловский, Крестецкий и Череповецкий уезды.
 В 1824 в связи с образованием в губернии округов военных поселений упразднён Старорусский уезд. Одновременно образован Демянский уезд. В 1859 воссоздан Старорусский уезд в связи с ликвидацией военных поселений.
 В 1865 году — губерния стала «земской» — в ней был введен институт местного управления (земства). Первым председателем первой открытой в России губернской земской управы был избран Качалов, Николай Александрович. Н. А. Качалов посвятил новому делу все свои силы и отлично руководил работами управы и собрания; превосходно изучив Земское Положение, он обнаружил и отличное знание местных условий, и выдающиеся административные способности. Его деятельность привлекла высокое внимание тогда ещё Наследника престола Александра Александровича (Александр Третий); в январе 1868 года Наследник Цесаревич пожелал познакомиться с Н. А. Качаловым и неоднократно с ним беседовал, расспрашивая об экономическом положении северных губерний и о деятельности земства.
С 1859 по 1918 год губерния состояла из 11 уездов, в которые входили 127 волостей.
Демократический съезд Советов (10-13 мая 1918 года), по ходатайству северных уездов губернии, положительно решил вопрос о выделении Тихвинского, Устюженского, Череповецкого, Кирилловского и Белозерского уездов в состав Череповецкой губернии.
 С апреля 1918 года восемь северо-западных губерний — Петроградская, Новгородская, Псковская, Олонецкая, Архангельская, Вологодская, Череповецкая и Северодвинская — были объединены в Союз коммун Северной области, который в 1919 году своё существование прекратил. Белозерский, Кирилловский, Тихвинский, Устюженский и Череповецкий уезды отошли к новой Череповецкой губернии.
7 июня 1918 года по постановлению Новгородского губисполкома был образован Бологовский уезд за счёт выделения ему части волостей Валдайского уезда. В том же году был создан Маловишерский уезд. Уже в 1919 году центральные органы упразднили Бологовский уезд.
 В 1922 упразднён Крестецкий уезд.
 В 1924 году в соответствии с Положением ВЦИК об укрупнении волостей в Новгородской губернии из 133 волостей было образовано 65 (с 15 тысяч населения в каждой).
Упразднена c 1 августа 1927 года, вошла в состав Ленинградской области в качестве Новгородского и Боровичского округов.

Административное деление 

С 1859 по 1918 год в состав губернии входило 11 уездов.

Демография 
Население в 1894 году.

По результатам первой всеобщей переписи населения Российской империи, проводившейся 21 января 1897 года:
 В Новгородской губернии было 1 356 702 жителя, среди них 651 901 мужчин.
 Новгород насчитывал 25731 жителя, Старая Русса — 15183, Боровичи — 9431, Череповец — 6948, Демянск — 1648.
 Грамотных — 23 % населения.
 Имели образование выше начального — 14800.
 Знали иностранные языки (хотя бы один) — 5007 человек.
 Русский родным считали 96,83 % населения.
 Среди других — карельский (0,73 %), чудский (0,67 %), немецкий (0,31 %).
 Сословный состав Новгородской губернии:
 Дворяне — 1,05 % (всего населения)
 Крестьяне — 91 %
 Мещане — 4,9 %
 Лица духовного звания — 0,86 %
 Купцы — 0,23 %

На 1 января 1926 года в губернии насчитывалось 1 006 519 человек.

В том числе
 в городах проживало 92 063 человека,
 в прочих городских поселениях 25 174 человека
 в Новгороде жили 31 120 человек
 в Старой Руссе — 21 511 человек
 в Боровичах — 18 561 человек
 в Валдае — 5 796 человек
 в Демянске — 2 441 человек
 в Малой Вишере — 9 685 человек
 в Бологом — 10 872 человека.
 в сельской местности 889 282 человека.

Национальный состав в 1897 году:

Дворянские роды 
Воробьёвы, Дирины, Завалишины, Зальца, Калитеевские, Карауловы, Картмазовы, Кастюрины, Качаловы, Кашкаровы, Клеонины, Клокачевы, Клот, Козакевичи,Михайловы, Кульневы,Осокины, Харзеевы, Стоговы.

Уезды

Белозерский уезд

Бологовский уезд 
(Существовал с 7 июня 1918 года до 1919 года)

Боровичский уезд 

Уездный город — Боровичи

Валдайский уезд

Демянский уезд 

Учрежден 7 августа 1824 года, уездный город Демянск. В него вошли часть Старорусского уезда, волости Валдайского и Крестецкого уезда Новгородской губернии и волости Холмского уезда Псковской губернии.

Кирилловский уезд 

Уездный город — Кириллов

Крестецкий уезд 

Уездный город — Крестцы

Маловишерский уезд 

образован 30 марта 1918 года
 Маловишерская волость (из Крестецкого уезда)
 Полищская волость
 Тидворская волость
 Окуловская волость (из Крестецкого уезда)
 Сухловская волость
 Торбинская волость

Новгородский уезд 

 Апраксинская волость
 Бронницкая волость
 Высоковская волость (создана в 1896 году)
 Зайцевская волость
 Любанская волость
 Медведская волость
 Оскуйская волость (создана в 1911 году)
 Подберезская волость
 Самокражская волость
 Селогорская волость
 Спасско-Полистская волость (создана в 1896 году)
 Соснинско-Пристанская (создана в 1910 году)
 Тёсовская волость
 Троицкая волость (создана в 1892 году)
 Трясовская волость
 Черновская волость
 Чудовская волость

Новоладожский уезд 

Уездный город — Новая Ладога.

с 1781 года в составе Санкт-Петербургской губернии

Старорусский уезд

Тихвинский уезд

Устюженский (Устюжна-Железнопольский) уезд

Череповецкий уезд

Руководство губернии

Губернаторы

Генерал-губернаторы

Правители наместничества

Губернаторы

Губернские предводители дворянства

Вице-губернаторы

См. также 
 Новгородская земля
 Новгородская область
 История административно-территориального деления России

Примечания

Ссылки 

 С. А.ТАРХОВ Изменение административно-территориального деления России за последние 300 лет 1708—1914
 С. Витушкин. Административно-территориальное деление (историческая справка)\\интернет-альманах «Соборная сторона»
 История герба
 Памятные книжки Новгородской губернии\\"ГИВЦ Федерального агентства по культуре и кинематографии":
 на 1860 г  — 9,7 Мб
 на 1867 г  — 9,1 Мб
 на 1870 г  — 10,5 Мб
 на 1881 г  — 22,7 Мб
 на 1909 г  — 32,1 Мб
 Карта Новгородского наместничества 1792г на сайте Руниверс

 Челищев П. И. Путешествие по северу России в 1791 году СПб.: 1886.
 Списки населенных мест Новгородской губернии 1909, JPG
 Библиотека Царское Село(, книги по истории Новгородской губернии - Памятные книжки, планы и карты, PDF)
 Карта Новгородской губернии из «Атласа» А. А. Ильина 1876 года (просмотр на движке Google на сайте runivers.ru)
  Сиверс Я. Е. Доклад графа Я. Е. Сиверса о состоянии Новгородской губернии. 1764 // Русский архив, 1892. — Кн. 3. — Вып. 10. — С. 169—198. 
 Губерния на трехверстной военно-топографической карте Европейской России. (автоматизированный просмотр с современными картами и космическими снимками)
 М. Ю. Хрусталев. Новгородская губерния в Первой мировой войне

Литература 
 Краснопевцев Е. М. Хроника Новгородской губернии (1727—1927). — Великий Новгород, 2007.

Губернии РСФСР